Škoda T-45 (Шкода Т-45) — проект тяжёлого чехословацкого танка для нужд Нацистской Германии в период Второй мировой войны. На танк должна была быть установлена чешская модификация немецкого орудия 8.8 cm KwK 36. Разрабатывался совместно с немецкими инженерами с 1942 по 1944 год, однако проект так и не был реализован.

Модификации 
 Vz. 44-1 — вариант модификации Skoda T45, возможно танк был представлен в 1945 году, после окончания войны, известно лишь то что танк имел 6 катков на гусеницу.
 Vz. 44-2 - модификация Vz. 44-1. Известно лишь то что проект был активен в 1946 году, неизвестно по какой причине был закрыт, имел более усовершенствовавшее орудие, предполагаемое : 105mm Vz.39N.
 Vz. 44-2A  - модификация Vz. 44-2 , танк был конкурентом Skoda T50, имел более бронированный корпус, не имел "щучьего носа", как у Шкоды Т50. Был на чертежах, был идеей развития Skoda T40 или TVP VTU.
 Skoda T45A - более пробивное орудие.
 Skoda T47 - вариант модификации Skoda T45, был представлен в 1947 году, имел хорошие характеристики, но из-за большой цены проект закрыли. Известно лишь то что танк должен был иметь магазин заряжания.

Тактико-технические характеристики 
Тип пушки: нарезная.

Двигатель: Škoda KDA (V-образный, 12-цилиндровый, карбюраторный, жидкостного охлаждения).

Боекомплект пулемёта:  4000 патронов к MG-34

Боекомплект: 45 унитарных 88-мм. выстрелов.

Длина калибров пушки: 56.

Основные операторы: Чехословакия, Нацистская Германия.

Прицелы: панорамный, перископический.

Масса: 45 тонн.

Классификация: тяжелый боевой танк / тяжелый танк прорыва.

Экипаж: 4 человека.

Тип брони: стальная гомогенная, катанная.

Лоб корпуса: 125 мм. Наклон брони до 48 градусов (верхний бронелист), нижний — до 100 мм.

Борт корпуса: 75 мм. Угол наклона 0 градусов.

Корма корпуса: 55 мм. Угол наклона 12 градусов.

Днище корпуса: 21 мм.

Лоб башни: (маска орудия 180 мм), пространство за маской орудия 110 мм.

Борт башни: 75 мм. Угол наклона 15 градусов.

Корма башни: 55 мм. Угол наклона 15 градусов.

Крыша башни: 20 мм.

На командирской башне предполагалась установка пулемёта MG-34.

Танки Чехословакии
Тяжёлые танки

В массовой культуре 
Представлен в играх World of Tanks и World of Tanks Blitz как тяжелый танк премиум 7 уровня.